Rexingen peut désigner :
Rexingen, commune française, située dans le département du Bas-Rhin ;
Rexingen, localité allemande, située dans le Land de Bade-Wurtemberg.

Voir aussi 
 Rexange